''Не путайте с международной серией соревнований соревнований ISU гран-при по фигурному катанию

Гран-при России по фигурному катанию — серия ежегодных всероссийских соревнований по фигурному катанию, организуемая Федерацией фигурного катания на коньках России. Соревнования Гран-при включают несколько этапов и финальный турнир.

В 2022 году Россию отстранили от участия и проведения соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев по причине военного вторжения на Украину. В том числе был отменён российский этап Гран-при ISU, проводившийся ежегодно с 1996 года и входящий в международную серию ISU гран-при по фигурному катанию. В ответ на это ФФККР организовала локальную внутрироссийскую серию соревнований с тем же названием (гран-при), которая было создана на основе Кубка России и заменило его в соревновательном календаре.

На этапах и в финале Гран-при проводятся также юниорские соревнования.

Призёры финала

См. также 
Другие крупные национальные соревнования в сфере фигурного катания:
 Чемпионат России по фигурному катанию
 Первенство России среди юниоров

Примечания 

Фигурное катание в России
Соревнования по фигурному катанию в России